Francis Scott peut désigner :
 Francis George Scott (1880–1958), compositeur écossais ;
 Francis Reginald Scott (1899–1985), poète et professeur québécois ;
 Francis Scott (1626–1651),  de Buccleuch, noble écossais ;
 Francis Scott (1694 ou 1695–1751),  de Buccleuch, noble écossais.